Het ATP-toernooi van São Paulo 2018 (officieel: Brasil Open) werd van 26 februari tot en met 4 maart 2018 gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães op indoor gravelbanen.

Het toernooi van 2018 trok 42.548 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Cedrik-Marcel Stebe → vervangen door  Gastão Elias
  Jiří Veselý → vervangen door  Carlos Berlocq

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo